Sevenig bei Neuerburg – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Sevenig (Our) – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)